Chom Thong ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in Thailand:
 Chom Thong (Bangkok), Bezirk (Khet) in Bangkok
 Amphoe Chom Thong (Chiang Mai), Amphoe in Chiang Mai